Mühlhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Mühlhofer (1907–1952), deutscher Schauspieler
 Anton Mühlhofer (* 1958), österreichischer Jazzschlagzeuger und Perkussionist
 Franz Mühlhofer (1881–1955), österreichischer Höhlenforschungspionier
 Hans Mühlhofer (1878–1932), deutscher Schauspieler
 Ludwig Mühlhofer (1888–1978), österreichischer Wasserbauingenieur